A7 är en motorväg i Marocko som förbinder Casablanca och Marrakech med turiststaden Agadir. Sträckan är 480 km.

På sträckan mellan Casablanca och A5 är vägen enbart mötesseparerad fyrfältsväg. Därefter uppgraderas vägen till motorvägsstandard och det är också här som A7 egentligen börjar. Hastigheten är begränsad till 100 km/h på sträckan fram till Mohamed V-flygplatsen eftersom denna sträcka endast är en ombyggnad av den tidigare landsvägen.

Trafikanter som färdas mellan Casablanca och flygplatsen betalar 5 dirham i en separat betalstation medan trafikanter till Settat och Berrechid betalar i en egen betalstation. Just trafiken till flygplatsen är betydande och gör sträckan till den näst mest trafikerade motorvägssträckan i Marocko efter A3.

Den sista delen av motorvägen öppnades den 21 juni 2010 då den nådde Agadir.

Motorvägar i Marocko